Thomas O'Neill (Canada) (1882-1965), Canadees parlementslid
Thomas O'Neill (journalist) (1904–1971), Amerikaans schrijver van de Baltimore Sun
Thomas Newman O'Neill jr. (1928), Amerikaans federaal rechter
Thomas Phillip O'Neill III (1945), Amerikaans poiliticus en ondernemer, zoon van Tip O'Neil
Tip O'Neill (1912-1994), Amerikaans politicus, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden
Tom O'Neill (ijshockeyer) (1923), Canadees ijshockeyer
Tom O'Neil (journalist), Amerikaans showbusiness-journalist en tv-criticus
Tommy O'Neil (Schot) (1952–2006), Engels voetballer
Tommy O'Neill (Engelsman) (1955), Schots voetballer
Thomas O'Neal (voetbalcoach), voetbalcoach